Tajmyr eller Taymyr (ryska: Таймыр) kan syfta på:

Ryssland
Tajmyrhalvön – i norra Ryssland
Tajmyrfloden – på Tajmyrhalvön
Tajmyrsjön på Tajmyrhalvön
Tajmyrien – tidigare autonomt distrikt där  Tajmyrhalvön ingick
Tajmyrbukten – vid Tajmyrhalvön
Tajmyrön – vid Tajmyrhalvön

Fartyg
 Taymyr (1909) – en ångmaskinsdriven isbrytare som har systerfartyget Vaygach. Båda byggda i Sankt Petersburg för forskningsexpeditioner längs Nordostpassagen
 Taymyr (1989) – en atomdrivna flodisbrytaren med systerfartyg Vaygach